Netværk kan henvise til flere artikler:
 Datanet – En samling af computere der kommunikerer
 Neuralt netværk
 Socialt netværk
 Netværk (computertræf) – kaldes også 'Net Party', 'LAN party' eller bare 'Lan'
 Elektrisk netværk
 Netværkskommunikation – kommunikation med eller indenfor en gruppe.
 Netværke – at opbygge relationer i en given sammenhæng til andre mennesker
 Ledernetværk – professionelle netværk til udvikling af god ledelse
 Strømningsnetværk – en rettet graf med kantkapaciteter

Se også 
 System – et system af forbundne ting eller mennesker kan kaldes et "netværk"